Platin har flere betydninger:
 Platin – et kemisk grundstof
 Platinmetaller – fællesbetegnelse for en gruppe på seks grundstoffer, heriblandt Platin
 Platinalbum – en betegnelse for et musikalbum der er solgt i et vist antal eksemplarer, se Certificering af musiksalg
 Platinum – en by i Alaska, USA